Адельгунда Баварская (() при рождении Адельгунда Августа Шарлотта Каролина Елизавета Амалия Мария София Луиза Баварская (), 19 марта 1823,  — 28 октября 1914, ) — баварская принцесса из династии Виттельсбахов, дочь короля Людвига I и Терезы Саксен-Гильдбугхаузенской, в браке — герцогиня Моденская в 1842—1859 годах.

Биография 
Альдегунда родилась 19 марта 1823 года в Вюрцбурге. Она была шестым ребёнком и третьей дочерью в семье баварского кронпринца Людвига и его жены Терезы Саксен-Гильдбугхаузенской. В семье уже росли старшие сыновья Максимилиан, Отто и Луитпольд и дочь Матильда Каролина.

Семья жила в основном в Вюрцбурге, где находилась резиденция Людвига. Страной в то время правил дед Альдегунды, король Максимилиан I. В 1825 году он умер, и Людвиг ступил на баварский престол. Первые пять лет его правления отличались умеренной либеральностью: начались политические преследования, была отменена цензура, больше внимания придавалось политике культуры и образования. Однако после Июльской революции 1830 года во Франции либеральность уступила место всё более усиливающийся реакции государства.

В 1832 году её брата Отто выбрали королём Греции, и в декабре он отправился к своим новым владениям.

В 1842 года Альдегунда вышла замуж за Франческо д’Эсте, старшего сына герцога Модены Франческо IV. Свадьба состоялась 30 марта в Мюнхене.

В 1846 году Франческо унаследовал престол своего отца. Через два года у супругов родилась единственная дочь:

 Анна Беатриса (1848—1849) — умерла младенцем.
В 1859 году в ходе Рисорджименто, Модена была присоединена к Сардинскому королевству. Супруги были вынуждены покинуть страну и поселиться в Вене. В 1875 году Францеско умер, а Альдегунда вернулась к баварскому двору. К тому времени в живых из её братьев и сестер оставался лишь Луитподьд. В 1886 году он принял регентство над Баварией при психически больном племяннике. Поскольку его жена умерла, Альдегунда выполняла роль первой дамы страны.

Умерла в возрасте 91 лет, 28 октября 1914 года в Мюнхене. Похоронена в Вене.

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
Профиль на Geneall.net
Профиль на Thepeerage.com

Принцессы Баварии
Эрцгерцогини Австрийские
дом Австрия-Эсте
Дамы ордена Терезы